Imię i nazwisko Jekatierina Smirnowa nosiły lub noszą m.in.:
 Jekatierina Wasiliewna Smirnowa (ur. 1956) – radziecka lekkoatletka, wieloboistka
 Jekatierina Aleksandrowna Smirnowa (ur. 1988) – rosyjska lekkoatletka, sprinterka
 Jekatierina Władimirowna Smirnowa (ur. 1988) – kazachska kajakarka
 Jekatierina Siergiejewna Smirnowa (ur. 1990) – rosyjska biathlonistka
 Jekatierina Aleksiejewna Smirnowa (ur. 1996) – rosyjska biegaczka narciarska